Hovin (Trøndelag)
 Hovin (Telemark)